Podorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Podorejo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Podorejo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar